Осинцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Осинцы — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Осинцы — деревня в Слободском районе Кировской области.